Grotów ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Grotów (Belsk Duży) in der Gemeinde Belsk Duży, Woiwodschaft Masowien
 Grotów (Drezdenko) in der Gemeinde Drezdenko, Woiwodschaft Lebus
 Grotów (Lipinki Łużyckie) in der Gemeinde Lipinki Łużyckie, Woiwodschaft Lebus